Volume steht für:

 englisch für Ausgabe im Sinne einer Edition
 englisch für Lautstärke
 englische Beschriftung vieler Lautstärkeregler
 Volume (Datenspeicher), Laufwerk

Siehe auch:
 Ausgabe
 Volume 1
 Volume 2
 Volume Graphics
 Volumen (Begriffsklärung)